FCH steht für:
 F.C. Hansa Rostock
 1. FC Heidenheim
 FC Homburg
 Federació Catalana d’Handbol, katalanischer Handballverband
 Fresno Chandler Executive Airport in Kalifornien, USA (IATA-Code)
 First Choice Holidays, britischer Reiseveranstalter
 Fusion Controller Hub

FC-H steht für:
 Chrysler FC-H, ein PKW-Modell aus den 1960er und 70er Jahren

FCH